Пашаян () — армянская фамилия. Известные носители:

 Пашаян, Артавазд (Артур) Багратович (1910—1973) —армянский советский актёр. Народный артист Армянской ССР (1956).
 Пашаян, Бенур Алексанович (1959—2019) — советский борец греко-римского стиля, двукратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, победитель соревнований «Дружба-84». Заслуженный мастер спорта СССР.